Presidente della Camera dei deputati – presidente della Camera dei deputati italiana
Presidente della Camera dei deputati – presidente della Camera dei deputati rumena